L'édition 2004/2005 de la Coupe du monde de saut à ski est une compétition sportive internationale rassemblant les meilleurs athlètes mondiaux pratiquant le saut à ski. Elle s'est déroulée entre le  et le  et a été remportée par le Finlandais Janne Ahonen, suivi du Norvégien Roar Ljoekelsoey et du Finlandais Matti Hautamäki.

Classement général

Résultats

Lien externe 
Résultats complets sur le site de la FIS

Coupe du monde de saut à ski
Ski en 2004
Ski en 2005